Alania može označavati:
 Alania (Animalia) Berge & Vader, 2001.. vrsta rakova iz porodice Stegocephalidae 
 Alania (Plantae) Endl., biljni rod iz porodice Boryaceae